Anton Sigurðsson – calciatore islandese
 Arnór Sigurðsson – calciatore islandese
 Baldur Sigurðsson – calciatore islandese
 Benedikt Sigurðsson Gröndal – politico islandese
 Bjarni Sigurðsson – ex calciatore islandese
 Gylfi Sigurðsson – calciatore islandese
 Guðjón Valur Sigurðsson – pallamanista islandese
 Hákon Sigurðarson – sovrano della Norvegia
 Haukur Páll Sigurðsson – calciatore islandese
 Hannes Sigurðsson – calciatore islandese
 Harald III Sigurdsson – re di Norvegia
 Helgi Sigurðsson – ex calciatore islandese
 Indriði Sigurðsson – calciatore islandese
 Jón Sigurðsson – politico islandese
 Kristján Örn Sigurðsson – ex calciatore islandese
 Lárus Orri Sigurðsson – ex calciatore islandese
 Ragnar Sigurðsson – calciatore islandese
 Ragnarr Sigurðsson Loðbrók – re semi-leggendario
 Sigfús Sigurðsson – ex pallamanista islandese
 Thorfinn Sigurdsson – Conte delle Orcadi
 Valgeir Sigurðsson – produttore discografico e musicista islandese